Ringin Jaya (Suoh), een plaats in Indonesië
Ringin Jaya (Pulau Burung), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing